Top Gear může být:

Televizní pořady
 Top Gear – britský pořad o automobilech (vysílaný na BBC)
 Top Gear Australia – australská verze Top Gearu
 Top Gear: Русская версия – ruská verze Top Gearu
 Top Gear USA – americká verze Top Gearu
 Top Gear America – další americká verze Top Gearu
 Top Gear Korea – jihokorejská verze Top Gearu
 Top Gear France – francouzská verze Top Gearu
 Top Gear Italia – italská verze Top Gearu
 Top Gear China – čínská verze Top Gearu

Videohry
 Top Gear (videohra) – závodní videohra na SNES
 Top Gear 2 – závodní hra na SNES a Mega Drive
 Top Gear 3000 – další závodní hra na SNES
 Top Gear Hyper Bike – závodní hra pro Nintendo 64
 Top Gear Overdrive – další závodní hra Nintendo 64
 Top Gear Rally – závodní hra pro Nintendo 64, GBC a GBA
 Top Gear Rally 2 – další závodní hra pro Nintendo 64
 Top Gear: Dare Devil – závodní hra pro PlayStation 2

Ostatní
 Top Gear (magazín) – britský magazín vycházející ze seriálu Top Gear
 Top Gear (rozhlas) – britský radio pořad
 Top Gear – bývalý butyk v Londýně